w statystyce:
 zmienna objaśniająca (predyktor) w analizie regresji
 zmienna niezależna od innej zmiennej losowej
 zmienna niezależna w algebrze